Elman ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Elman (1900–1967) US-amerikanischer Hypnotiseur
 Ilwad Elman (* 1990), somalische Friedens- und Menschenrechtsaktivistin
 Irving Elman (1915–2011), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Jamie Elman (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeffrey Elman (1948–2018), US-amerikanischer Psycholinguist
 Mischa Elman (1891–1967), US-amerikanischer Violinist
 Richard Elman (* 1943), britischer Manager
 Ziggy Elman (1914–1968), US-amerikanischer Jazztrompeter

Siehe auch:
 Elman-Netz
 Ellman
 Ellmann